Morete peut désigner :
 Carlos Morete (1952-), footballeur argentin ;
 Baga ou Morete, cépage rouge utilisé au Portugal.